DDR-Oberliga je dnes již neexistující nejvyšší fotbalová soutěž pořádaná na území Německé demokratické republiky. Pořádala se v letech 1949–1991.

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 
 Východní Německo - seznam mistrů 

 
Fotbalové ligové soutěže
Německé fotbalové soutěže
Fotbal v Německé demokratické republice
Sportovní události založené roku 1949
Sportovní události zaniklé roku 1991